Capriata heißt der Ort
 Capriata d’Orba in Italien

Capriata ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Capriata (* ?), italienischer Dokumentarfilmer